Валерий Павлович Кучинский (, 25 октября 1944, Киев) — советский и украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Адъюнкт-профессор международных отношений Колумбийского университета по программе украинский исследований.

Биография 
Родился 25 октября 1944 года в Киеве. В 1967 окончил Киевский государственный университет им. Т. Г Шевченко (1967) референт-переводчик с английского и французского языков. Высшие курсы Дипломатической академии МИД СССР (1988).

 С 1967 по 1970 — переводчик на строительстве линии электропередач в Асуане Египет.
 С 1971 — атташе консульского отдела, 2-й секретарь Секретариата Комиссии по делам ЮНЕСКО, 1-й секретарь отдела международных организаций МИД УССР.
 С 1975 по 1980 — сотрудник секретариата ООН.
 С 1980 по 1992 — советник отдела международных организаций, начальник отдела проблем ограничения вооружений и разоружения МИД Украины.
 * С 1997 по 1999 — начальник управления международных организаций МИД Украины, начальник Четвертого территориального управления по США, Канаде, Центральной и Южной Америке.
 С 12.1999 по 08.2001 — 1-й заместитель Постоянного Представителя Украины при ООН и заместитель Представителя Украины при Совете Безопасности ООН.
 С 02.08.2001 по 29.05.2006 — Постоянный представитель Украины при ООН, член коллегии МИД Украины.
 С 04.01.2003 по 29.05.2006 — Представитель Украины в Комиссии ООН по правам человека.
 С 19.01.2002 по 29.05.2006 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины на Ямайке.
 С 24.03.2003 по 29.05.2006 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Тринидаде и Тобаго.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины І-го класса.

От 2011 г. — действительный член НОШ-Америка.

Примечания

Литература 
 "В. Н. Матвиенко". Кучинский Валерий Павлович // Украинская дипломатическая энциклопедия: В 2-х т. /Редкол.:Л.  Губерский (председатель) и др. — К: Знания Украины, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 Столичные новости
 Бюллетень НТШ-А. 32(48) 2011

Дипломаты СССР
Послы других стран в Тринидаде и Тобаго
Послы Украины на Ямайке
Постоянные представители Украины при ООН